Левкиппа (, ) — в греческой мифологии имя следующих персонажей:

 Левкиппа — дочь прорицателя Фестора; героиня неизвестной трагедии, пересказ которой сохранился у Гигина.
 Левкиппа — одна из дочерей царя Миния из Орхомена; мать Гиппаса.
 Левкиппа — дочь византийского стратега Сострата; героиня любовного романа Ахилла Татия (II век).

См. также 
 Левкипп